Zeusz görög mitológiai alak 
Zeusz (keresztnév)
Zeusz (zománcfesték)
Biológia
Zeusz (szőlőfajta)
Zeusz (velőborsófajta)
Egyéb
 Zeus: Master of Olympus videójáték
 5731 Zeus kisbolygó
 A ZSZU–23–4 légvédelmi gépágyú beceneve